Тер Ованесян Даяна Ованесовна (; 21 мая 1922 — 1 марта 2018) — армяно-американская поэтесса, переводчик и писатель. Большая часть ее поэзии была посвящена Армении и армянской диаспоре. Она написала и опубликовала более двадцати пяти книг.

Биография 
Даяна Тер Ованесян родилась в Вустере в армянской семье. Она получила образование в Бостонском университете, специализируясь на английском языке, а затем продолжила свое образование в Гарвардском университете, обучаясь у Роберта Лоуэлла. Она стала профессором американской литературы в Ереванском государственном университете и профессором армянской поэзии. Она руководила многими семинарами, включая Бостонский университет, Бард-колледж и Колумбийский университет, а также была приглашенным поэтом и лектором по американской поэзии, армянской поэзии в переводе. а также писала литературу по правам человека в США и за рубежом. Более тридцати лет она была президентом поэтического клуба Новой Англии и членом переводческого совета Колумбийского университета. Она работала поэтом в массачусетских школах.

Три тома ее поэзии были переведены на армянский язык и изданы в Ереване. Ее произведения были также переведены на греческий, французский и румынский языки. Стихи Тер Ованесян появлялись в газетах «The New York Times», «Christian Science Monitor», «The Boston Globe», «Paris Review», «The Writer’s Almanac», «AGNI», «The American Poetry Review», «The Nation» и многих других.

Награды 
 Золотая медаль от министра культуры Армении
 Переводческая премия имени Месроба Маштоца (2003)
 Медаль Национальной Библиотеки Армении
 Премия Союза писателей Армении
 Золотое перо клуба писателей Новой Англии
 Премия Национального Союза Писателей
 Медаль Святого Саака
 Премия Патерсона
 Премия за публикацию на Международном поэтическом форуме
 Премия за публикацию QRL Colladay
 Премия от Армянского центра Колумбийского университета
 Барселонская Премия Мира
 Выдающийся выпускник Бостонского университета
 Премия Американского поэтического Общества имени Мэри Кэролайн Дэвис за лирическую поэму
 Премия Поэтического Клуба Новой Англии Имени Гретхен Уоррен
 Многочисленные призы от мирового ордена поэтов Нарративистов
Ее стихи были переведены на армянский, греческий, французский и румынский языки.

Частичная библиография 
 Как выбрать свое прошлое (1978)
 Садись рядом со мной и слушай Кушаг: средневековые стихи Нахабеда Кушага (1984)
 О времени: стихи (1987)
 Песни о хлебе, песни о соли (1990)
 Избранные Стихи (1994)
 Круг Танцоров (1996)
 Со дня на день: стихи (1999)
 Горящее стекло: стихи (2002)
 Другой голос: армянская женская поэзия сквозь века (2005)
 Второй вопрос: стихи (2007)
 Танцы в монастыре: стихи (2011)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Даяной Тер Ованесян

Персоналии по алфавиту
Поэтессы Армении
Педагоги Армении
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа искусств и наук Бостонского университета
Преподаватели Ереванского государственного университета